Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1993 го́да () — 2-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица 

 «Екабпилс» снялся с турнира. Результаты всех матчей с участием команды были аннулированы.

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1993
 Вторая лига Латвии по футболу 1993
 Кубок Латвии по футболу 1992/1993

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

1993
Футбол в Латвии в 1993 году